Dositeo può riferirsi a:

 Dositeo, padre dello scultore Agasia;
Dositeo, matematico del III secolo a.C., in corrispondenza con Archimede;
Dositeo, funzionario dell'Egitto tolemaico del III secolo a.C.;
Dositeo, predicatore e leader religioso del I secolo;
Dositeo, grammatico fiorito a Roma nel IV secolo d.C.;
Dositeo, patriarca di Costantinopoli tra il 1190 e il 1191.